Bode Abiodun (* 10. September 1980 in Ibadan) ist ein nigerianischer Tischtennisspieler. Er ist zweifacher Afrikameister und nahm an den Olympischen Spielen 2016 teil.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise          

Tischtennisspieler (Nigeria)
Olympiateilnehmer (Nigeria)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Afrikaspielen (Nigeria)
Afrikameister (Tischtennis)
Afrikaspielesieger (Tischtennis)
Teilnehmer an den Commonwealth Games (Nigeria)
Nigerianer
Geboren 1980
Mann